Miejscowości w Polsce:
 Słubica A
 Słubica B
 Słubica Dobra
 Słubica-Wieś